Crapotte peut désigner la femelle du crapaud, notamment dans la locution saut de crapotte.

Crapotte peut aussi être :

Mode 
 Crapotte, nom d'une robe d'après-midi de la maison Beer

Personnage 
 Mademoiselle Crapotte, alias Suzy Borel ( Georges Bidault), dans La Fin des Ambassades (1953) de Roger Peyrefitte. 
 Crapotte, crapaud femelle des Animaux du Bois de Quat'sous, une série télévisée de dessins animés, inspirée des livres pour enfants du même titre de Colin Dann, dont la série en est l'adaptation
 Vincent Crapotte, personnage des romans d'Édouard de Keyser
la fée Crapotte, dans Tootitt et Chocolat
Isidore Crapotte, cul-de-jatte

Patronyme 
 Henri Crapotte (1861-?), maire de Conflans-Sainte-Honorine
 Jean Arnoult Crapotte (1773-1852), maire de Conflans-Sainte-Honorine

Titre

Littérature 
 Crapotte, livre d'Henri Duvernois publié en 1918, illustrations d'après les dessins de Carlègle. Le texte fut publié la première fois en 1908 dans Le Courrier français

Télévision 
 1979 : Crapotte, épisode de la série Les Amours de la Belle Époque d'Agnès Delarive. Avec Françoise Dorner

Toponyme 
 Rue Arnoult-Crapotte, rue à  Conflans-Sainte-Honorine
 Les Crapottes, lieu-dit à Dammarie-sur-Loing
 Puits Crapottes, puits du Bassin houillier de la Loire

Références